De zestiende etappe van de Ronde van Spanje werd verreden op 6 september. Het was een vlakke rit van over 203,6 kilometer La Olmeda naar Haro.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

16